John McGinley (kierowca)
 John C. McGinley